Ордена Князя Володимира засновані на честь князя Володимира Хрестителя:

 Орден Святого Володимира — нагорода Російської Імперії.
 Орден святого рівноапостольного князя Володимира (ПЦУ) — нагорода ПЦУ.
 Орден святого рівноапостольного князя Володимира (РПЦ) — нагорода РПЦ.
 Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого — нагорода УПЦ КП.
 Орден святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП) — нагорода УПЦ МП.